Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Górkach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji przemyskiej w dekanacie Brzozów.

Przypisy

Bibliografia 
Informacje o parafiach na stronie archidiecezji przemyskiej
 Strona internetowa parafii

Parafie archidiecezji przemyskiej
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Religia w gminie Brzozów
Górki (powiat brzozowski)